

Mois du calendrier républicain
 Calendrier républicain : prairial

Histoire
 Loi de Prairial est la loi qui accentue la « Grande Terreur » en procédant à la réorganisation du Tribunal révolutionnaire.
 Insurrection du 1er prairial an III est une insurrection jacobine contre la réaction thermidorienne

Bateaux
 Prairial (frégate) : une frégate de la Marine nationale de la classe Floréal
 Prairial (pétrolier) : un pétrolier
 Prairial (sous-marin) : un sous-marin coulé le  à la suite de son abordage avec le vapeur anglais Tropic devant le chenal d'accès au port du Havre.

Homonymie de bateaux